

Hiszpania 
 San Cristóbal – miejscowość w prowincji Asturii
 San Cristóbal de Boedo – gmina w prowincji Palencia, w Kastylii i León
 San Cristóbal de Cuéllar – gmina w prowincji Segowia, w Kastylii i León
 San Cristóbal – stacja metra w Madrycie

Gwatemala 
 San Cristóbal Acasaguastlán – miasto i gmina w departamencie El Progreso
 San Cristóbal Cucho – miasto i gmina w departamencie San Marcos
 San Cristóbal Verapaz – miasto i gmina w departamencie Alta Verapaz
 San Cristóbal Totonicapán – miasto i gmina w departamencie Totonicapán

Dominikana 
 San Cristóbal – miasto będące ośrodkiem administracyjnym prowincji o te samej nazwie 
 San Cristóbal – prowincja Dominikany

Ekwador 
 San Cristóbal – kanton w Ekwadorze, w prowincji Galápagos
 San Cristóbal – wyspa w archipelagu Galapagos
 San Cristóbal - żeński klub piłki siatkowej

Meksyk 
 San Cristóbal de Las Casas – miasto w Meksyku w stanie Chiapas
 San Cristóbal Ecatepec de Morelos – miasto stanie Meksyk

Inne 
 San Cristóbal – miasto w Argentynie
 San Cristóbal – wulkan w Nikaragui
 San Cristóbal – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk
 San Cristóbal – miasto na Kubie
 San Cristóbal – miasto w Kolumbii
 San Cristóbal – miejscowość i gmina w Salwadorze, w departamencie Cuscatlán
 Fort San Cristóbal – fort w San Juan na Portoryko
 San Cristóbal – miasto w Wenezueli